Questa è una lista di cognomi dell'onomastica coreana, in ordine alfabetico secondo lo Hangŭl. 

Il cognome coreano più comune (in particolare in Corea del Sud) è Kim, seguito da Lee e Park. Questi tre cognomi sono detenuti da circa la metà della popolazione etnica coreana. A partire dal 2015, erano in uso 286 nomi di famiglia coreani. Tuttavia, ogni nome di famiglia è diviso in uno o più clan (bon-gwan) e per identificare il nome di una persona, è necessaria l'identificazione del clan di una persona.

Nota: (S) indica la Corea del Sud. (N) indica la Corea del Nord.

Note 

 
Cultura della Corea
Lingua coreana
Onomastica